Сицилійські повстання рабів — повстання рабів на Сицилії в період її перебування під владою Римської республіки. Включають в себе:

 Перше Сицилійське повстання (136—132 роки до н. е.) — очолене рабами Евном та Клеоном.
 Друге Сицилійське повстання (104-99 роки до н. е.) — очолене рабами Сальвієм Трифоном та Афініоном.